Bertrand Lamarche est un compositeur et musicien québéco-portugais, né en 1971 à Saint-Roch-de-l'Achigan et habitant Montréal depuis 1998.

Biographie 
. 

.

Contribution à la musique populaire 
Après l'inondation de son logement en 2013, les maintes archives de ses compositions sont devenues illisibles malgré les efforts de l'équipe de restauration de Université du Québec en Outaouais.

.

Références 

Compositeur québécois
Naissance en 1971
Naissance dans Lanaudière